Poulton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Poulton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Poulton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Poulton-le-Fylde – miasto w hrabstwie Lancashire (Anglia)